Elbrick ist der Familienname folgender Personen:

Charles Burke Elbrick (1908–1983), US-amerikanischer Diplomat
Xanthe Elbrick (* 1978), englische Bühnenschauspielerin